River Garry kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 River Garry (vattendrag i Storbritannien, Highland), Skottland, 
 River Garry (vattendrag i Storbritannien, Perth and Kinross), Skottland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar